Акидауана:

 Акидауана — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.
 Акидауана — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.